

Четвертьфинал

Первые матчи

Вторые матчи

Третьи матчи

Полуфинал

Первые матчи

Вторые матчи

Третьи матчи

Четвертые матчи

Финал за 3-е место

Первый матч

Второй матч

Третий матч

Четвертый матч

Финал

Первый матч

Второй матч

Третий матч

Четвертый матч

Ссылки 
Российская федерация по баскетболу

Чемпионат России по баскетболу
2009 год в баскетболе